• Baixa Tolerància a la Frustració.

 Força dels Tigres bengalins (del seu nom en anglès Bengali Tiger Force), moviment armat de l'estat d'Assam, a l'Índia
 Federació Tarikat de Bangladesh (del seu nom en anglès Bangladesh Tarikat Federation), partit polític de Bangladesh
 Back to the Future, pel·lícula estatunidenca dirigida per Robert Zemeckis
 Funció de Textura Bidireccional (del seu nom en anglès Bidirectional Texture Function), funció emprada en la descripció de textures en renderització 3D